Gabriele Ranzato – storico italiano
 Virgilio Ranzato – compositore italiano